Jméno a příjmení Maria Schneiderová nosí více osobností:

 Maria Schneiderová (herečka) (1952–2011) – francouzská herečka
 Maria Schneiderová (hudebnice) (* 1960) – americká hudebnice a skladatelka
 Maria Schneiderová (ilustrátorka) (* 1968) – americká karikaturistka a ilustrátorka

související články
 Schneider – rozcestník

Externí odkazy